Santa Maria é o nome de muitas localidades na Itália.

Comunas
 Santa Maria a Monte - província de Pisa (Toscana)
 Santa Maria a Vico - província de Caserta (Campania)
 Santa Maria Capua Vetere - província de Caserta (Campania)
 Santa Maria Coghinas - província de Sassari (Sardegna)
 Santa Maria del Cedro - província de Cosenza (Calabria)
 Santa Maria del Molise - província de Isérnia (Molise)
 Santa Maria della Versa - província de Pavia (Lombardia)
 Santa Maria di Licodia - província de Catânia (Sicilia)
 Santa Maria di Sala - província de Veneza (Veneto)
 Santa Maria Hoè - província de Lecco (Lombardia)
 Santa Maria Imbaro - província de Chieti (Abruzzo)
 Santa Maria la Carità - província de Nápoles (Campania)
 Santa Maria la Fossa - província de Caserta (Campania)
 Santa Maria la Longa - província de Udine (Friuli-Venezia Giulia)
 Santa Maria Maggiore - província de Verbano Cusio Ossola (Piemonte)
 Santa Maria Nuova - província de Ancona (Marche)
 Santa Maria Rezzonico - província de Como (Lombardia)
 Torre di Santa Maria - província de Sondrio (Lombardia)

Fracções comunais (bairros ou distritos)
 Santa Maria - município de Acquasanta Terme (província de Ascoli Piceno, Marcas)
 Santa Maria - município de Agliè (Província de Turim, Piemonte)
 Santa Maria - município de Bagnoli del Trigno (província de Isérnia, Molise)
 Santa Maria - município de Basciano (província de Téramo, Abruzzo)
 Santa Maria - município de Bobbio (província de Piacenza, Emília-Romanha)
 Santa Maria - município de Calice al Cornoviglio (província de La Spezia, Ligúria)
 Santa Maria - município de Camisano Vicentino (província de Vicenza, Vêneto)
 Santa Maria - município de Canzano (província de Téramo, Abruzzo)
 Santa Maria - município de Carasco (província de Gênova, Ligúria)
 Santa Maria - município de Casperia (província de Rieti, Lácio)
 Santa Maria - município de Castellabate (província de Salerno, Campânia)
 Santa Maria - município de Catanzaro (província de Catanzaro, Calábria)
 Santa Maria - município de Cittadella (província de Pádua, Vêneto)
 Santa Maria - município de Corinaldo (província de Ancona, Marcas)
 Santa Maria - município de Crescentino (província de Vercelli, Piemonte)
 Santa Maria - município de Curino (província de Biella, Piemonte)
 Santa Maria - município de Dobbiaco (província de Bolzano, Trentino-Alto Adige)
 Santa Maria - município de Duronia (província de Campobasso, Molise)
 Santa Maria - município de Fobello (província de Vercelli, Piemonte)
 Santa Maria - município de Genola (província de Cuneo, Piemonte)
 Santa Maria - município de Giffoni Valle Piana (província de Salerno, Campânia)
 Santa Maria - município de Gorgoglione (província de Matera, Basilicata)
 Santa Maria - município de La Morra (província de Cuneo, Piemonte)
 Santa Maria - município de Lucignano (província de Arezzo, Toscana)
 Santa Maria - município de Moncalieri (Província de Turim, Piemonte)
 Santa Maria - município de Monsano (província de Ancona, Marcas)
 Santa Maria - município de Montelparo (província de Ascoli Piceno, Marcas)
 Santa Maria - município de Ne (província de Gênova, Ligúria)
 Santa Maria - município de Negrar (província de Verona, Vêneto)
 Santa Maria - município de Perugia (província de Perúsia, Úmbria)
 Santa Maria - município de Quero (província de Belluno, Vêneto)
 Santa Maria - município de Roasio (província de Vercelli, Piemonte)
 Santa Maria - município de San Gimignano (província de Siena, Toscana)
 Santa Maria - município de San Lorenzo (província de Reggio Calabria, Calábria)
 Santa Maria - município de Savoia di Lucania (província de Potenza, Basilicata)
 Santa Maria - município de Schio (província de Vicenza, Vêneto)
 Santa Maria - município de Sesta Godano (província de La Spezia, Ligúria)
 Santa Maria - município de Sinagra (província de Messina, Sicília)
 Santa Maria - município de Torre Pallavicina (província de Bérgamo, Lombardia)
 Santa Maria - município de Tricarico (província de Matera, Basilicata)
 Santa Maria - município de Vallemaio (província de Frosinone, Lácio)
 Santa Maria - município de Veggiano (província de Pádua, Vêneto)
 Santa Maria - município de Villa Celiera (província de Pescara, Abruzzo)
 Santa Maria - município de Vinchiaturo (província de Campobasso, Molise)
 Santa Maria - município de Zevio (província de Verona, Vêneto)
 Santa Maria a Colle - município de Lucca (província de Lucca, Toscana)
 Santa Maria a Colonica - município de Prato (província de Prato, Toscana)
 Santa Maria a Corte - município de Ascoli Piceno (província de Ascoli Piceno, Marcas)
 Santa Maria a Favore - município de Castel San Giorgio (província de Salerno, Campânia)
 Santa Maria a Marciola - município de Scandicci (província de Florença, Toscana)
 Santa Maria a Monte - município de Santa Maria a Monte (província de Pisa, Toscana)
 Santa Maria a Quadrana - município de Gildone (província de Campobasso, Molise)
 Santa Maria a Ripa - município de Empoli (província de Florença, Toscana)
 Santa Maria a Toro - município de San Nicola Manfredi (província de Benevento, Campânia)
 Santa Maria a Tuoro - município de Ariano Irpino (província de Avellino, Campânia)
 Santa Maria a Tuoro di Sotto - município de Ariano Irpino (província de Avellino, Campânia)
 Santa Maria a Vezzano - município de Vicchio (província de Florença, Toscana)
 Santa Maria a Vico - município de Sant'Omero (província de Téramo, Abruzzo)
 Santa Maria a Vico - município de Santa Maria a Vico (província de Caserta, Campânia)
 Santa Maria Al Bagno - município de Nardò (província de Lecce, Apúlia)
 Santa Maria Albiano - município de Camaiore (província de Lucca, Toscana)
 Santa Maria Alla Noce - município de Inverigo (província de Como, Lombardia)
 Santa Maria Alla Rassinata - município de Arezzo (província de Arezzo, Toscana)
 Santa Maria Alle Grazie - município de Stia (província de Arezzo, Toscana)
 Santa Maria Amaseno - município de Veroli (província de Frosinone, Lácio)
 Santa Maria Ammalati - município de Acireale (província de Catânia, Sicília)
 Santa Maria Annunziata - município de Massa Lubrense (província de Nápoles, Campânia)
 Santa Maria Apparente - município de Civitanova Marche (província de Macerata, Marcas)
 Santa Maria Apparve - município de Ostra (província de Ancona, Marcas)
 Santa Maria Arabona - município de Manoppello (província de Pescara, Abruzzo)
 Santa Maria Assunta - município de Picerno (província de Potenza, Basilicata)
 Santa Maria Ausiliatrice - município de Perugia (província de Perúsia, Úmbria)
 Santa Maria Cafiero - município de Barletta (província de Bari, Apúlia)
 Santa Maria Campore - município de Maissana (província de La Spezia, Ligúria)
 Santa Maria Capua Vetere - município de Santa Maria Capua Vetere (província de Caserta, Campânia)
 Santa Maria Carano - município de Cisterna di Latina (província de Latina, Lácio)
 Santa Maria Casalpiano - município de Morrone del Sannio (província de Campobasso, Molise)
 Santa Maria Casoria - município de Bucchianico (província de Chieti, Abruzzo)
 Santa Maria Codifiume - município de Argenta (província de Ferrara, Emília-Romanha)
 Santa Maria Codifiume - município de Molinella (província de Bolonha, Emília-Romanha)
 Santa Maria Coghinas - município de Santa Maria Coghinas (província de Sassari, Sardenha)
 Santa Maria da Sette - município de Montone (província de Perúsia, Úmbria)
 Santa Maria d'Adige - município de Vescovana (província de Pádua, Vêneto)
 Santa Maria d'Alto Cielo - município de San Ginesio (província de Macerata, Marcas)
 Santa Maria degli Angeli - município de Assis (província de Perúsia, Úmbria)
 Santa Maria degli Angeli - município de Fondi (província de Latina, Lácio)
 Santa Maria degli Angeli - município de Pralboino (Província de Bréscia, Lombardia)
 Santa Maria dei Mesi - município de Lanciano (província de Chieti, Abruzzo)
 Santa Maria dei Sabbioni - município de Cappella Cantone (província de Cremona, Lombardia)
 Santa Maria del Bosco - município de Contessa Entellina (província de Palermo, Sicília)
 Santa Maria del Campo - município de Alvito (província de Frosinone, Lácio)
 Santa Maria del Campo - município de Rapallo (província de Gênova, Ligúria)
 Santa Maria del Canneto - município de Roccavivara (província de Campobasso, Molise)
 Santa Maria del Castello - município de Vico Equense (província de Nápoles, Campânia)
 Santa Maria del Cedro - município de Santa Maria del Cedro (província de Cosenza, Calábria)
 Santa Maria del Colle - município de Jesi (província de Ancona, Marcas)
 Santa Maria del Focallo - município de Ispica (província de Ragusa, Sicília)
 Santa Maria del Giudice - município de Lucca (província de Lucca, Toscana)
 Santa Maria del Molise - município de Santa Maria del Molise (província de Isérnia, Molise)
 Santa Maria del Monte - município de Cesena (província de Forlì-Cesena, Emília-Romanha)
 Santa Maria del Monte - município de Saludecio (província de Rimini, Emília-Romanha)
 Santa Maria del Monte - município de Varese (província de Varese, Lombardia)
 Santa Maria del Piano - município de Lesignano de' Bagni (província de Parma, Emília-Romanha)
 Santa Maria del Piano - município de Montescudo (província de Rimini, Emília-Romanha)
 Santa Maria del Piano - município de Urbania (Província de Pésaro e Urbino, Marcas)
 Santa Maria del Piave - município de Mareno di Piave (província de Treviso, Vêneto)
 Santa Maria del Ponte - município de Tione degli Abruzzi (Província da Áquila, Abruzzo)
 Santa Maria del Porto - município de Torriglia (província de Gênova, Ligúria)
 Santa Maria del Pozzo - município de Somma Vesuviana (província de Nápoles, Campânia)
 Santa Maria del Rango - município de Cingoli (província de Macerata, Marcas)
 Santa Maria del Rovo - município de Cava de' Tirreni (província de Salerno, Campânia)
 Santa Maria del Sasso - município de Bibbiena (província de Arezzo, Toscana)
 Santa Maria del Sasso - município de Cortenuova (província de Bérgamo, Lombardia)
 Santa Maria del Soccorso - município de Monterubbiano (província de Ascoli Piceno, Marcas)
 Santa Maria del Taro - município de Tornolo (província de Parma, Emília-Romanha)
 Santa Maria del Tempio - município de Casale Monferrato (província de Alessandria, Piemonte)
 Santa Maria della Croce - município de Crema (província de Cremona, Lombardia)
 Santa Maria della Fede - município de Montefiore dell'Aso (província de Ascoli Piceno, Marcas)
 Santa Maria della Fossa - município de Novellara (província de Reggio Emilia, Emília-Romanha)
 Santa Maria della Noce - município de Belmonte del Sannio (província de Isérnia, Molise)
 Santa Maria della Rovere - município de Treviso (província de Treviso, Vêneto)
 Santa Maria della Spineta - município de Monte Castello di Vibio (província de Perúsia, Úmbria)
 Santa Maria della Strada - município de Matrice (província de Campobasso, Molise)
 Santa Maria della Valle - município de Fossombrone (Província de Pésaro e Urbino, Marcas)
 Santa Maria della Versa - município de Santa Maria della Versa (província de Pavia, Lombardia)
 Santa Maria della Vittoria - município de Volpago del Montello (província de Treviso, Vêneto)
 Santa Maria Dell'arzilla - município de Pesaro (Província de Pésaro e Urbino, Marcas)
 Santa Maria delle Armi - município de Cerchiara di Calabria (província de Cosenza, Calábria)
 Santa Maria delle Grazie - município de Jelsi (província de Campobasso, Molise)
 Santa Maria delle Grazie - município de Rocca Pietore (província de Belluno, Vêneto)
 Santa Maria delle Grazie - município de Rossano (província de Cosenza, Calábria)
 Santa Maria delle Mole - município de Marino (província de Roma, Lácio)
 Santa Maria dell'orto - município de Velletri (província de Roma, Lácio)
 Santa Maria di Abano - município de Abano Terme (província de Pádua, Vêneto)
 Santa Maria di Antico - município de Maiolo (Província de Pésaro e Urbino, Marcas)
 Santa Maria di Campagna - município de Cessalto (província de Treviso, Vêneto)
 Santa Maria di Ciciliano - município de Montecastrilli (província de Terni, Úmbria)
 Santa Maria di Feletto - município de San Pietro di Feletto (província de Treviso, Vêneto)
 Santa Maria di Galeria - município de Roma (província de Roma, Lácio)
 Santa Maria di Gesu' - município de Palermo (província de Palermo, Sicília)
 Santa Maria di Labante - município de Castel d'Aiano (província de Bolonha, Emília-Romanha)
 Santa Maria di Leuca Santuário - município de Castrignano del Capo (província de Lecce, Apúlia)
 Santa Maria di Leuca Santuario - município de Castrignano del Capo (província de Lecce, Apúlia)
 Santa Maria di Mare - município de Cetraro (província de Cosenza, Calábria)
 Santa Maria di Montalbano - município de Montalbano Elicona (província de Messina, Sicília)
 Santa Maria di Monteleone - município de Monteleone d'Orvieto (província de Terni, Úmbria)
 Santa Maria di Mugnano - município de Modena (província de Modena, Emília-Romanha)
 Santa Maria di Non - município de Curtarolo (província de Pádua, Vêneto)
 Santa Maria di Piave - município de San Donà di Piave (província de Veneza, Vêneto)
 Santa Maria di Sclaunicco - município de Lestizza (província de Udine, Friuli-Venezia Giulia)
 Santa Maria di Veggiano - município de Veggiano (província de Pádua, Vêneto)
 Santa Maria di Versano - município de Teano (província de Caserta, Campânia)
 Santa Maria di Zena - município de Pianoro (província de Bolonha, Emília-Romanha)
 Santa Maria d'Irsi - município de Irsina (província de Matera, Basilicata)
 Santa Maria d'Olivola - município de Sant'Agata di Puglia (província de Foggia, Apúlia)
 Santa Maria d'Oriente - município de Tagliacozzo (Província da Áquila, Abruzzo)
 Santa Maria Fellana - município de Sant'Angelo Le Fratte (província de Potenza, Basilicata)
 Santa Maria Goretti - município de Catânia (província de Catânia, Sicília)
 Santa Maria I - município de Ari (província de Chieti, Abruzzo)
 Santa Maria Impesole - município de Dugenta (província de Benevento, Campânia)
 Santa Maria in Accubitu - município de Acquaviva Picena (província de Ascoli Piceno, Marcas)
 Santa Maria in Campolungo - município de Urbania (Província de Pésaro e Urbino, Marcas)
 Santa Maria in Capriglia - município de Ascoli Piceno (província de Ascoli Piceno, Marcas)
 Santa Maria in Castello - município de Tredozio (província de Forlì-Cesena, Emília-Romanha)
 Santa Maria in Cerreto - município de Rimini (província de Rimini, Emília-Romanha)
 Santa Maria in Duno - município de Bentivoglio (província de Bolonha, Emília-Romanha)
 Santa Maria in Fabriago - município de Lugo (província de Ravena, Emília-Romanha)
 Santa Maria in Neve - município de Calvi dell'Umbria (província de Terni, Úmbria)
 Santa Maria in Pantano - município de Macchiagodena (província de Isérnia, Molise)
 Santa Maria in Pantano - município de Massa Martana (província de Perúsia, Úmbria)
 Santa Maria in Piana - município de Treia (província de Macerata, Marcas)
 Santa Maria in Piano - município de Loreto Aprutino (província de Pescara, Abruzzo)
 Santa Maria in Potenza - município de Porto Recanati (província de Macerata, Marcas)
 Santa Maria in Prato - município de San Zenone al Lambro (província de Milão, Lombardia)
 Santa Maria in Punta - município de Ariano nel Polesine (província de Rovigo, Vêneto)
 Santa Maria in Selva - município de Treia (província de Macerata, Marcas)
 Santa Maria in Stelle - município de Verona (província de Verona, Vêneto)
 Santa Maria in Strada - município de Anzola dell'Emilia (província de Bolonha, Emília-Romanha)
 Santa Maria in Trebbio - município de Modigliana (província de Forlì-Cesena, Emília-Romanha)
 Santa Maria in Valle - município de Trevi (província de Perúsia, Úmbria)
 Santa Maria Infante - município de Minturno (província de Latina, Lácio)
 Santa Maria Ingrisone - município de San Nicola Manfredi (província de Benevento, Campânia)
 Santa Maria La Bruna - município de Torre del Greco (província de Nápoles, Campânia)
 Santa Maria La Castagna - município de Montalto Uffugo (província de Cosenza, Calábria)
 Santa Maria La Fiumara - município de Acri (província de Cosenza, Calábria)
 Santa Maria La Nova - município de Campagna (província de Salerno, Campânia)
 Santa Maria La Palma - município de Alghero (província de Sassari, Sardenha)
 Santa Maria La Piana - município de Sessa Aurunca (província de Caserta, Campânia)
 Santa Maria La Scala - município de Acireale (província de Catânia, Sicília)
 Santa Maria La Scala - município de San Giuseppe Vesuviano (província de Nápoles, Campânia)
 Santa Maria La Stella - município de Aci Sant'Antonio (província de Catânia, Sicília)
 Santa Maria La Stella - município de Acireale (província de Catânia, Sicília)
 Santa Maria La Strada - município de Giarre (província de Catânia, Sicília)
 Santa Maria Le Grotte - município de San Martino di Finita (província de Cosenza, Calábria)
 Santa Maria Lo Piano - município de Sant'Angelo di Brolo (província de Messina, Sicília)
 Santa Maria Macchia Novizzica - município de San Marco dei Cavoti (província de Benevento, Campânia)
 Santa Maria Maddalena - município de Monte San Martino (província de Macerata, Marcas)
 Santa Maria Maddalena - município de Occhiobello (província de Rovigo, Vêneto)
 Santa Maria Maddalena - município de Rieti (província de Rieti, Lácio)
 Santa Maria Maddalena - município de San Benedetto Val di Sambro (província de Bolonha, Emília-Romanha)
 Santa Maria Maddalena - município de Sarnano (província de Macerata, Marcas)
 Santa Maria Maddalena - município de Valdisotto (província de Sondrio, Lombardia)
 Santa Maria Matacca - município de Lamezia Terme (província de Catanzaro, Calábria)
 Santa Maria Murella - município de Montasola (província de Rieti, Lácio)
 Santa Maria Navarrese - município de Baunei (província de Nuoro, Sardenha)
 Santa Maria Novella - município de Mortara (província de Pavia, Lombardia)
 Santa Maria Novella - município de Radda in Chianti (província de Siena, Toscana)
 Santa Maria Nuova - município de Bertinoro (província de Forlì-Cesena, Emília-Romanha)
 Santa Maria Nuova - município de Santa Maria Nuova (província de Ancona, Marcas)
 Santa Maria Oliveto - município de Pozzilli (província de Isérnia, Molise)
 Santa Maria Piani - município de Caccamo (província de Palermo, Sicília)
 Santa Maria Pietrafitta - município de San Giovanni in Marignano (província de Rimini, Emília-Romanha)
 Santa Maria Pugliano - município de Paliano (província de Frosinone, Lácio)
 Santa Maria Rezzonico - município de Santa Maria Rezzonico (província de Como, Lombardia)
 Santa Maria Riopetra - município de Sogliano al Rubicone (província de Forlì-Cesena, Emília-Romanha)
 Santa Maria Rossa - município de Garbagnate Milanese (província de Milão, Lombardia)
 Santa Maria Rossa - município de Perugia (província de Perúsia, Úmbria)
 Santa Maria Spinaceti - município de Urbania (Província de Pésaro e Urbino, Marcas)
 Santa Maria Torres - município de Porto Torres (província de Sassari, Sardenha)
 Santa Maria Valcava - município de Macerata Feltria (Província de Pésaro e Urbino, Marcas)
 Santa Maria Valogno - município de Sessa Aurunca (província de Caserta, Campânia)
 Santa Maria Villiana - município de Gaggio Montano (província de Bolonha, Emília-Romanha)

Ver também 

Desambiguação
Fracções comunais italianas